Schwarze Augen steht für:

 Schwarze Augen (Lied), russisches Volkslied

Filme:

 Schwarze Augen (1919), österreichischer Film von Ludwig Loibner
 Schwarze Augen (1935), französischer Film von Viktor Tourjansky
 Schwarze Augen (1951), deutscher Film von Géza von Bolváry
 Schwarze Augen (1987), italienisch-sowjetischer Film von Nikita Michalkow

Siehe auch:
 Das Schwarze Auge (Begriffsklärung)